Frank Arnesen (1956-), footballeur danois ;
 Heidi Arnesen (19??-) est une réalisatrice, scénariste, productrice et monteuse norvégienne ;
 Lasse Arnesen (1965-), skieur norvégien ;
 Liv Arnesen (1953- ), exploratrice norvégienne ;
 Stian Arnesen (1978-), musicien norvégien de black metal, plus connu sous le pseudonyme de Nagash ou Lex Icon

Homonymie de patronyme